Nitchevo – film muto diretto da Jacques de Baroncelli nel 1926
Nitchevo – film diretto da Jacques de Baroncelli nel 1936